Фролков — фамилия; имеет женскую форму .
 Фролков, Алексей Андреевич (1904—1989) — советский партийный деятель, 1-й секретарь Харьковского обкома КП(б)У.

См. также 
 Фролково
 Фролов